Ви́ктор Тере́щенко:
 Терещенко, Виктор Иванович (род. 1950) — белорусский политик, неоднократный кандидат в президенты Республики Беларусь.
 Терещенко, Виктор Фёдорович (1891—1947) — советский начальник штаба 11 гвардейской кавалерийской дивизии, генерал-майор. Примечания